Эпидавр может означать:
 Эпидавр — древний город в Арголиде на северо-востоке Пелопоннеса.
  — персонаж древнегреческой мифологии. Легендарный основатель одноимённого города
 Эпидавр Лимера — маленький город в Лаконии, на юго-восточной оконечности Пелопоннеса.
 Эпидавр Иллирийский — греческая колония на территории современной Хорватии.

См. также 
 Эпидаврос